Una lex Agraria (plural: leges agrariae) es una ley romana que regula la distribución de tierras públicas (ager publicus).

A principios de la República romana existían tres tipos de tierras: tierras privadas, pastos comunes y tierras públicas o tierras de dominio público, que se alquilaban a empresarios privados. En el siglo II a. C., sin embargo, gran parte de la tierra pública era tratada por sus ocupantes como si fuera privada. A pesar de antiguas leyes que limitaban la cantidad que podía ocuparse, los ricos acumularon explotaciones gigantescas, una tendencia alentada por la creciente importancia de la aceituna y la vid, y especialmente la ganadería. Al mismo tiempo, había un éxodo constante de los pequeños agricultores hacia la ciudad, en parte por las continuas demandas de servicio militar y en parte por la pérdida de competividad. El resultado fue una población urbana empobrecida, descontenta e improductiva.

Leges agrariae 
Durante la República, se propusieron varias leyes agrarias, siendo las principales:

Lex Sempronia agraria 
Propuesta en 133 a. C. por el tribuno de la plebe Tiberio Sempronio Graco. La ley implicaba la redistribución de tierras públicas, anteriormente propiedad de la clase senatorial, a las clases bajas de la Antigua Roma, utilizando dinero legado a Roma por la voluntad de Atalo III de Pérgamo para comprar tierras y proporcionar recursos con los que los plebeyos podrían comenzar a cultivar tierras en lugar cargar con deudas y desempleo en la ciudad. Se promulgó en los comicios tribunados una legislación que limitaba la cantidad de tierra pública alquilada por una persona a 500 yugadas, que aunque ya constaba en la lex Licinia había caído en el olvido. Se ordenó la recuperación por el Estado de todas las tierras que excedieran de esta cantidad. Se hicieron asignaciones (assignationes) de estas tierras a los pobres en lotes de treinta yugadas por una pequeña renta anual, y se designó una junta de triunviros, como comisión de tierras, para recuperar y redistribuir las mismas.

La ley fue muy impopular entre las clases altas, resintió el tesoro nacional y como resultado, además de por otros varios factores, Graco fue asesinado por un grupo de senadores ese año. Sin embargo, la ley fue aprobada por la fuerte presión de la población romana sobre el Senado.

Lex Agraria (111 a. C.) 
La lex Agraria también puede referirse a una ley aprobada en 111 a. C. entre el 15 de marzo y la temporada de la cosecha. Es una ley epigráfica que fue encontrada en el reverso de doce fragmentos de una inscripción de bronce, cuyo anverso contiene el texto de la lex Repetundarum.

La ley trata sobre la distribución y privatización de las tierras públicas, no solo en Italia, sino también en las provincias. Identifica diferentes tierras declaradas privadas además de otras que fueron y deberían seguir siendo públicas. Reconoce y regulariza los hechos consumados de los últimos veintidós años en las tierras de Italia, África y Grecia, y establece reglas principalmente con respecto a las tierras de pastoreo y la venta pública de tierras, que entonces, tuvieron que ser declaradas privadas. No obstante, estas tierras estaban sujeta al pago del vectigal. Esta lex Agraria puede considerarse como una ley que consolidó algunos de los logros de las reformas de Graco de 133 a. C.

Véase también 
 Ley Agraria (desambiguación)
 Derecho romano
 Anexo:Leyes romanas

Referencias

Bibliografía 
 Sisani, Simone. L’ager publicus in età graccana (133–111 a.C.): Una rilettura testuale, storica e giuridica della lex Agraria epigrafica. Roma: Edizioni Quasar, 2015.

Enlaces externos 
 
 

Agraria
República romana en el siglo II a. C.
Derecho en el siglo II a. C.
Agricultura en la Antigua Roma
133 a. C.
111 a. C.